«Don’t Call Me Angel» () — песня, записанная американскими певицами Арианой Гранде, Майли Сайрус и Ланой Дель Рей в качестве лид-сингла саундтрека к фильму «Ангелы Чарли». Как сингл песня была выпущена 13 сентября на лейбле Republic Records. Музыкальное видео, снятое Ханной Люкс Дэвис, вышло в тот же день.

История 
27 июня 2019 года было анонсировано, что Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей совместно работают над песней, которая станет основной темой для нового фильма 2019 года «Ангелы Чарли», третьего полнометражного фильма одноимённой медиафраншизы. Среди авторов песни Альма-София Миеттинен, Ариана Гранде, Илья Саламанзаде, Лана Дель Рей, Макс Мартин, Майли Сайрус, Саван Котеча.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео, снятое в июле 2019 года Ханной Люкс Дэвис, вышло 13 сентября одновременно с выходом сингла. Историческое 35-комнатное здание в итальянском стиле «Вилла де Леон» (Малибу, Калифорния), ставшее популярным местом для съемок (здесь снимали свои клипы Бейонсе, Бритни Спирс и Леди Гага), использовалось и для этого видео благодаря его узнаваемым интерьером и парадной лестнице, внутренним декоративным железным дверям, фойе и внешним балюстрадам. Певицы играют роль шпионок, которые ведут борьбу с различными преступниками. В финале появилась американская актриса и режиссёр Элизабет Бэнкс, которая сыграла роль Сьюзен Босли, руководителя «Ангелов Чарли» (она же режиссёр этого фильма).

Участники записи 
По данным сервиса Tidal.

 Ариана Гранде — вокал, автор
 Майли Сайрус — вокал, автор
 Лана Дель Рей — вокал, автор
 Илья Саламанзаде — продюсер, автор, бас-гитара, ударные, клавишные
 Макс Мартин — продюсер, автор, бас-гитара, ударные, клавишные
 Альма-София Миеттинен — автор
 Саван Котеча — автор
 Кори Байс — звукозапись
 Джереми Лертола — звукозапись
 Сэм Холланд — звукозапись
 Джон Хейнс — микширование
 Сербан Генеа — микширование

Чарты

Сертификация

История выхода

Примечания

Ссылки 

Песни 2019 года
Синглы Republic Records
Песни Арианы Гранде
Песни Майли Сайрус
Песни Ланы Дель Рей
Песни из кинофильмов
Песни, написанные Арианой Гранде
Песни, написанные Максом Мартином
Феминистические песни
Песни, написанные Ланой Дель Рей
Песни, написанные Майли Сайрус